La expresión Marta tiene un marcapasos puede referirse a:

 La canción Marta tiene un marcapasos (1983), de Hombres G.
 El musical Marta tiene un marcapasos, (2013) con canciones de Hombres G.